Евгений Максимович Симонов (1907—1982) — начальник управления боевой подготовки ВМФ СССР, вице-адмирал (1958).

Биография 
Родился в русской семье. В РККФ с 1927. Окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе (октябрь 1927 — февраль 1931). Помощник вахтенного начальника ЛК «Октябрьская революция» МСБМ с апреля 1931 по декабрь 1932. Окончил штурманский сектор СККС ВМС РККА с декабря 1932 по сентябрь 1933. Командир БЧ-1 ЭМ «Урицкий» СВФ с сентября 1933 по июнь 1935, затем штурман ОДЭМ и СКР до ноября 1937, командир СКР «Ураган» до декабря 1938, флагштурман штаба флота до октября 1939, командир 2-го дивизиона эсминцев (ДЭМ) до мая 1941. Член ВКП(б) с 1941.

Начальник штаба 1-го Отдельного дивизиона эсминцев (ОДЭМ) с мая 1941 по ноябрь 1942) Северного флота. Начальник оперативного отделения штаба Иоканьгской ВМБ БВФ в течение месяца, затем с декабря 1942 в распоряжении ВС СФ до января 1943. Окончил командный факультет ВМА им. К. Е. Ворошилова (январь 1943 — март 1945). Начальник штаба 5-го ОК в сентябре 1942, ОУК с сентября 1945 по май 1946. Находился в командировке в США по приёмке кораблей с апреля по ноябрь 1945.

Заместитель начальника штаба и начальник оперативного отдела штаба Сахалинской военной флотилии Тихоокеанского флота с мая 1946 по март 1947. Начальник штаба отряда лёгких сил с марта 1947 по февраль 1949, эскадры до декабря 1950, затем командовал той же эскадрой до мая 1953 5-го ВМФ. Освобождён от занимаемой должности и назначен в распоряжение главного командования (ГК) ВМС, с мая по июнь 1953. Начальник управления боевой подготовки штаба ЧФ с июня 1953 до февраля 1956.

Заместитель начальника (февраль 1956 — май 1957), начальник (октябрь 1957 — октябрь 1959) управления боевой подготовки ВМФ. 12 сентября 1958 являлся членом ВКВС СССР судившей генерал-лейтенанта А. П. Судоплатова, будучи единственным, кто его поддержал. Принял участие в разработке и выпуске Корабельного устава в 1959 году.

Из аттестации в 1959: «Систематически работает над повышением своих специальных и политических знаний. Имеет хорошую оперативно-тактическую подготовку и большой опыт командной и штабной работы на флоте… За весь период службы… аттестуется положительно… Современную технику и оружие знает. При выезде на флоты оказывает помощь командирам соединений в организации боевой подготовки. Боевая подготовка на флотах проводится более организованно и целеустремленно, в результате чего уровень боевой подготовки и боевой готовности кораблей, частей, соединений и флотов повысился».

Представитель по ВМФ Главного командования Объединённых вооружённых сил (ГК ОВС) в ГДР с октября 1959 до июля 1962, после чего в распоряжении ГК ВМФ до декабря 1962.

Заместитель главного редактора по ВМБ с декабря 1962 по март 1963, по специальным картам с марта 1963 по май 1964 главной редакции Морского атласа ВМФ СССР. Начальник Балтийской группы государственной приёмки кораблей ВМФ с мая 1964 по апрель 1968.

С апреля 1968 в запасе по болезни. Умер в Ленинграде и похоронен на Серафимовском кладбище.

Звания 
 контр-адмирал (27 января 1951);
 вице-адмирал (18 февраля 1958).

Награды 
 орден Ленина (1953);
 2 ордена Красного Знамени (1943, 1947);
 орден Отечественной войны I степени (1945);
 2 ордена Красной Звезды (1942, 1944);
 медали;
 именное оружие (1957);
 орден ГДР «За заслуги перед Отечеством» в бронзе (1966).

Семья 
Сын — Евгений Евгеньевич Симонов (род. 1936), офицер ВМФ СССР.

Публикации 
 Противолодочная оборона кораблей (по иностранным взглядам). Красная звезда, 12 мая 1959.

Литература 
 Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР: 1946—1960. — Кучково поле, 2007. — ISBN 978-5-9950-0009-9.
 Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. Воспоминания опасного свидетеля. — Алгоритм, 2017. — ISBN 978-5-906880-16-1.
 Некролог. // Ленинградская правда. — 29 апреля 1982.
 Караваев А. Т. По срочному предписанию. — 2-е изд., перераб. и доп. — , 1978. — С. 130.
 Полозов С. Первый из 1200 дней. // На страже Заполярья. — 22 июня 1979.
 Михайловский Н. Г. Только звёзды нейтральны. — , 1981. — С. 384.
 Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР 1928—1945. Справочник. — , 1988. — С. 17, 34, 198.
 Щедролосев В. В. Командиры кораблей эскадры Северного флота. — Тайфун, 2000. № 3. — С. 45—47.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)   
Моряки Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР) 
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Члены КПСС
Похороненные на Серафимовском кладбище